Bussières est un nom de famille français et québécois et un nom de lieu français.

Patronyme 

 David Bussières, membre du groupe Alfa Rococo, frère de Pascale Bussières
 Jean de Bussières (1607-1678), jésuite français
 Pascale Bussières (née en 1968), actrice québécoise
 Paul Bussières (né en 1943), avocat et romancier québécois
 Raymond Bussières (1907-1982), comédien français
 Simone Bussières (née en 1918), pédagogue canadienne

 Arthur de Bussières (1877-1913), poète québécois
 Jean de Bussières (1607-1678), jésuite français

Pseudonyme 

 Henri Bussières, un des noms de plume de Henry Musnik (1895-1957)

Toponyme 

Dans la toponymie française, Bussières désigne un lieu où pousse le buis :
 Bussières, commune de la Côte-d'Or
 Bussières, commune de la Loire
 Bussières, ancienne commune de la Haute-Marne, aujourd'hui intégrée à Champsevraine.
 Bussières, commune du Puy-de-Dôme
 Bussières, commune de la Haute-Saône
 Bussières, commune de Saône-et-Loire
 Bussières, commune de Seine-et-Marne
 Bussières, commune de l'Yonne

 Bussières-lès-Belmont, anciennement Bussières-et-Belmont, commune de la Haute-Marne
 Bussières-et-Pruns, commune du Puy-de-Dôme
 Chambley-Bussières, commune de Meurthe-et-Moselle

Autres 
 Chambley-Bussières Air Base, base aérienne construite en France dans le cadre de l'OTAN
 Critérium de Bussières, sur la commune de Bussières dans la Loire

Voir aussi 

 Les toponymes La Boissière, Buxières, Bouxières

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France